Парламентские выборы в Нидерландах 1937 года прошли 26 мая. Римско-католическая государственная партия сохранила большинство в нижней палате Генеральных штатов, получив 31 депутатский мандат из 100. Парламентское представительство по итогам выборов получили 10 политических партий. По сравнению с предыдущими выборами 5 партий лишились представительства в нижней палате парламента, а одна (Национал-социалистическое движение) получила 4 депутатских мандата, впервые приняв участие в выборах.

Результаты выборов

Результаты по регионам 
Результаты парламентских выборов оказались различными в разных провинциях Нидерландов. Так, победившая в масштабах страны римско-католическая государственная партия выиграла выборы в 5 из 11 регионов, а в Дренте не набрала и 5 % голосов. В Дренте, Гронингене, Северной и Южной Голландии конкурентов обошла Социал-демократическая рабочая партия, а во Фрисландии и Зеландии — Антиреволюционная партия.

Примечания

Ссылки 
 Выборы в Нидерландах 1937. Результаты 

Нидерланды
Парламентские выборы в Нидерландах
События 26 мая
Май 1937 года
1937 год в Нидерландах